Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Seine-et-Marne 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anne Keothavong che ha battuto in finale Sandra Záhlavová 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie 

  Stéphanie Foretz Gacon (semifinali)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Akgul Amanmuradova (quarti di finale)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)

  Tadeja Majerič (Secondo turno, retired)
  Maria Elena Camerin (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)
  Aravane Rezaï (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Seine-et-Marne 2013